Синие воротнички (фильм, 1928) — производство СССР.
 Синие воротнички (фильм, 1978) — оригинальное название «Blue Collar».